Rokitna – struga, dopływ Pilicy
 Rokitna – potok, dopływ Średzkiej Wody
 Rokitna – wieś w obwodzie czerniowieckim Ukrainy
 Rokitna – wieś w obwodzie kijowskim Ukrainy